QR (Кью-ар) может означать:
 QR-код (Кьюар код) — двухмерный штриховой код.
 QR-разложение матрицы в математике.